Elles parlen (novel·la), novel·la de Miriam Toews del 2018
 Elles parlen (pel·lícula), pel·lícula del 2022 dirigida per Sarah Polley